Начальник штаба, укорочено Начштаба, сокращённо НШ — должность в формированиях вооружённых сил (где она предусмотрена) некоторых государств и лицо, находящееся на ней.

К словосочетанию «начальник штаба» добавляют наименование формирования для конкретики, например — начальник штаба батальона, начальник штаба дивизиона, начальник штаба 154 окп, начальник штаба 146 одсбр, НШ КОВО, НШ ГО и так далее. Только начальник штаба имеет право, закреплённое в руководящих документах, отдавать от имени командира (командующего) приказы, приказания и распоряжения подчинённым формированиям (войскам и силам), заместителям командующего (командира), начальникам родов войск (сил), специальных войск, управлений, отделов и служб, оперативно подчинённых органов управления другими войсками. Сокращение применяемые в некоторых документах к словосочетанию — НШ.

История 
В Русской армии существовали должности НШ, так ближайший сотрудник главнокомандующего, заменяющий его в случае болезни или смерти, — начальник штаба, а штаб главнокомандующего состоял из трёх отделов:
 управления генерал-квартирмейстера, где было сосредоточено делопроизводство по распоряжениям, касающимся стратегических операций и службы Генерального штаба вообще;
 управления дежурного генерала, ведающего переписку по инспекторской части;
 железнодорожного отдела.

В советских и российских вооружённых силах НШ это лицо командного состава, стоящее во главе штаба объединения, соединения, части или подразделения армии, авиации или флота.

В боевых условиях и в случае внезапного убытия командира соединения является первым его заместителем. Является первым заместителем командира (командующего) объединения, соединения, части или подразделения и прямым начальником всего личного состава данного объединения, соединения, части или подразделения. При проведении в жизнь решений командира имеет право отдавать приказания подчинённым от его имени, причём сообщать командиру должен только о наиболее важных приказаниях.

Должность начальника штаба полка предусматривает штатное звание подполковника, в прямом подчинении обычно находятся заместитель начальника штаба полка, старший помощник начальника штаба полка, помощник начальника штаба полка, начальник разведки полка и начальник связи полка (все должности майорские). Должность начальника штаба батальона предусматривает штатное звание майора.

Кроме войск должность есть также в штатном расписании МВД.

Кроме части или подразделения армии, авиации и флота должность начальника штаба являлась ключевой в воинских частях и подразделениях МПВО а затем и ГО СССР. На гражданских и оборонных объектах так же существовали штабы ГО. Должность НШ ГО объекта обычно предусмотрена в штатном расписании предприятия. Являясь первым заместителем начальника ГО (руководителя предприятия), НШ имеет право от его имени отдавать приказы и распоряжения. Он организует устойчивое управление и надёжно действующую систему оповещения, разведку, текущее и перспективное планирование, боевую подготовку личного состава формирований, осуществляет контроль за выполнением всех мероприятий ГО.Основной задачей НШ ГО являлась организация работы по планированию и выполнению всех мероприятий, обеспечивающих постоянную готовность сил и средств ГО предприятия, использования их в чрезвычайных ситуациях, установления противопожарного режима на предприятии и организация выполнения работы по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения.

В странах, где военная структура построена по НАТОвскому или английскому образцу, начальник штаба это командир/начальник подразделения, соединения или организации, иногда называемый главный штабной офицер (), являющийся координатором штаба поддержки или первым заместителем (адъютантом) некой важной личности (например, президента).

Россия 
Ниже представлены некоторые начальники штабов в России:
 Начальники штабов фронтов во время Великой Отечественной войны
 Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации

США 
Ниже представлены некоторые начальники штабов в США:
 Председатель объединённого комитета начальников штабов
 Начальник штаба сухопутных войск США
 Комендант корпуса морской пехоты США
 Начальник (оперативного) штаба ВМС США
 Начальник штаба воздушных сил США
 Комендант береговой охраны США

Примечания

Литература 
 «Учреждением для управления большой действующей армией», 1812 год;
 «Устав для управления армиями в мирное и в военное время», 1846 год;
 К. И. Самойлов, «Морской словарь.» — Москва-Ленинград: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 год;
 Устав внутренней службы Вооружённых Сил СССР, Москва, Военное издательство, 1977 год;
 Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации, , Воениздат, 1993 год;
 Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации, М., ВИ, 1997 год;

Ссылки 
 Раздел второй. О флагманах и флагманских штабах, Морской устав, от 1853 года.
 
 Приказ Комитета членов Учредительного собрания № 14 «Об увольнении начальника штаба городской милиции гр. Шиляева», от 12 июня 1918 года.

Военное строительство
Военное управление
Военное право
Воинские должности